Сен-Клема́н-сюр-Гюї́, Сен-Клеман-сюр-Ґюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 90 км на південний захід від Діжона, 40 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 141,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Клеман-сюр-Гюї на сайті французького Національного інституту географії
 Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye  
 [ Розташування муніципалітету Сен-Клеман-сюр-Гюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара